

Arte 
La Sirenetta – statua di Copenaghen in ricordo della fiaba di Andersen

Cinema 
 La sirenetta (Русалочка) – film d'animazione del 1968 diretto da Ivan Aksenchuk
 La Sirenetta, la più bella favola di Andersen (Andersen Douwa: Ningyo-hime) – film d'animazione del 1975 diretto da Tomoharu Katsumata
 La sirenetta (Русалочка) – film del 1976 diretto da Vladimir Bichkov
 La sirenetta (The Little Mermaid) – film d'animazione del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker
 La sirenetta (The Little Mermaid) – mediometraggio d'animazione del 1992 
 La sirenetta II - Ritorno agli abissi (The Little Mermaid II: Return to the Sea) (2000)
 La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio (The Little Mermaid: Ariel's Beginning) – film d'animazione direct-to-video del 2008 diretto da Peggy Holmes
 La sirenetta - The Little Mermaid (The Little Mermaid) – film direct-to-video del 2018 diretto da Blake Harris e Chris Bouchard
La sirenetta (The Little Mermaid) – film del 2023 diretto da Rob Marshall

Letteratura 
La sirenetta – fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen

Musica 
La sirenetta (Part of Your World) – brano musicale del film Disney
 La sirenetta – singolo di Arianna del 1989

Televisione 
La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel – serie televisiva animata del 1992, prequel del film La sirenetta

Pagine correlate 
 Sirenetta (disambigua)
 The Little Mermaid